Slip It In — четвёртый студийный альбом американской хардкор-панк группы Black Flag, издан в 1984 году.

Об альбоме 
Slip It In по звучанию напоминает пластинку My War, то есть: тяжёлый, интенсивный, плотный и прогрессивный. Так же он демонстрирует всё более широкое использование инструментальньной музыки в стиле фьюжн-джаз, что проявляется в песне «Obliterationе», где Грег Гинн продемонстрировал более сложный стиль игры Black Flag.

Список композиций 
 «Slip It In» (Гинн) — 6:17
 «Black Coffee» (Гинн) — 4:53
 «Wound Up» (Гинн/Роллинз) — 4:17
 «Rat’s Eyes» (Гинн/Роллинз) — 3:57
 «Obliteration» (Гинн) — 5:51
 «The Bars» (Дуковски/Роллинз) — 4:20
 «My Ghetto» (Гинн/Роллинз) — 2:02
 «You’re Not Evil» (Гинн) — 7:00

В работе над альбомом участвовали 
 Генри Роллинз — вокал
 Грег Гинн — гитара, продюсер
 Билл Стивенсон — ударные, продюсер
 Кира Росслер — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэйв Классен — бэк-вокал
 Сьюзи Гарднер — бэк-вокал
 Спот — микширование, продюсер
 Раймонд Петтибон — дизайн

Примечания 

Альбомы Black Flag
Альбомы SST Records